Gardy ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Gardy Artigas (* 1938), spanischer Keramiker und Bildhauer
 Philippe Gardy (* 1948), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Gardi